Die Captorhinidae sind eine Gruppe ausgestorbener, sehr ursprünglicher Reptilien, die im Perm in Europa, Afrika, China, Indien und Nordamerika lebten. Typische Merkmale dieser plumpen, echsenähnlichen Tiere waren die wabenartige Knochenskulptur auf der Oberfläche der Schädelknochen und die verdickten Neuralbögen an den Wirbeln. Einige Arten besaßen mehrere Reihen relativ spitzer Zähne auf den Kieferrändern, was auf eine vegetarische oder hartschalige Ernährung dieser Spezies hindeutet. Die Arten mit einzelner Zahnreihe auf den Kieferrändern fraßen wahrscheinlich Insekten.

Die meisten Captorhiniden waren kleine Tiere, bei Moradisaurus aber, dessen fossile Überreste im Niger gefunden wurden, hatte allein der Schädel eine Länge von 42 Zentimetern.

Der geologisch älteste Vertreter der Captorhiniden, Euconcordia, lebte bereits am Ende des Karbons. Die jüngsten Vertreter, darunter Moradisaurus, sterben am Ende des Perm aus.

Systematik

Äußere Systematik 
Die Captorhiniden werden in der klassischen Systematik wegen ihrer fehlenden Schädelfenster den Anapsiden zugeordnet.

In der modernen, kladistischen Systematik gehören sie als „primitive“, schädelfensterlose Vertreter der gleichen Klade an, die auch die Diapsiden, also alle modernen Reptilien und die Vögel, beinhaltet. Diese Klade wird als Eureptilia bezeichnet.

Das folgende Kladogramm gibt die Stellung der Captorhinidae innerhalb der basalen Sauropsiden (Reptilia) wieder, Eureptilia nach Laurin und Reisz (1995) und Benton (2005), Parareptilia nach Tsuji und Müller (2009).

Innere Systematik 
Die Gattungen der Captorhinidae werden u. a. anhand der Anzahl und Anordnung der Zahnreihen unterschieden. Die folgende Gattungsliste stützt sich hauptsächlich auf die Arbeiten von Reisz et al. (2011) und Reisz et al. (2015):

 Familie Captorhinidae
 Captorhinoides?
 Eocaptorhinus?
 Acrodenta
 Baeotherates
 Captorhinus
 Euconcordia
 Labidosaurus
 Opisthodontosaurus
 Protocaptorhinus
 Reiszorhinus
 Rhiodenticulatus
 Romeria
 Saurorictus
 Unterfamilie Moradisaurinae
 Captorhinikos
 Gansurhinus
 Gecatogomphius
 Kahneria
 Labidosaurikos
 Moradisaurus
 Rothianiscus
 Captorhinidae, die als nomen dubium gelten
 Puercosaurus
 Riabininus

Literatur 

 Wolfgang Böhme, Martin Sander: Captorhinidae. In: Wilfried Westheide, Reinhard Rieger: Spezielle Zoologie. Band 2: Wirbel- oder Schädeltiere. Spektrum – Akademischer Verlag, Heidelberg u. a. 2004, ISBN 3-8274-0307-3, S. 344.
 Robert L. Carroll: Paläontologie und Evolution der Wirbeltiere. Thieme, Stuttgart u. a. 1993, ISBN 3-13774-401-6.
 Martin Sander: Reptilien. 220 Einzeldarstellungen (= Haeckel-Bücherei. Bd. 3). Enke, Stuttgart 1994, ISBN 3-432-26021-0.

Weblinks 

 Palaeos.com Captorhinidae
 Mikko's Phylogeny Archive

Einzelnachweise 

Sauropsiden
Sauropsida
Ausgestorbenes Reptil